Интернет-кафе:

 Интернет-кафе — публичное заведение, предоставляющее доступ в Интернет
 Интернет-кафе для бездомных — места в Японии, используемые людьми, которых называют «кибербездомными»